Дуранде ()  —  муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс. Составная часть мезорегиона Зона-да-Мата. Входит в экономико-статистический  микрорегион Маньюасу. Население составляет 7856 человек на 2006 год. Занимает площадь 217,778 км². Плотность населения — 36,1 чел./км².

Праздник города —  26 апреля.

История 
Город основан 1 января 1993 года.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 22.683.865,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 3.038,29 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,675 (данные: Программа развития ООН).

Муниципалитеты штата Минас-Жерайс